Méréville je:

 Méréville (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne
 Méréville (Meurthe-et-Moselle) – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Kanton Méréville – francouzský kanton v departementu Essonne